Das Département Jura liegt in der Region Bourgogne-Franche-Comté in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 495 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2019).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015 

2019:
 Fusion Beaufort und Orbagna → Beaufort-Orbagna
 Fusion Molinges und Chassal → Chassal-Molinges
 Fusion Dampierre und Le Petit-Mercey → Dampierre
 Fusion Domblans und Bréry → Domblans
 Fusion Grande-Rivière und Château-des-Prés → Grande-Rivière Château
 Fusion Lavans-lès-Saint-Claude und Pratz → Lavans-lès-Saint-Claude
 Fusion Les Trois Châteaux und Saint-Jean-d’Étreux → Les Trois Châteaux
 Fusion Nanchez, Les Piards und Villard-sur-Bienne → Nanchez
 Fusion Chemilla, Cézia, Lavans-sur-Valouse und Saint-Hymetière → Saint-Hymetière-sur-Valouse

2018:
 Fusion Arinthod und Chisséria → Arinthod
 Fusion La Balme-d’Épy und Val d’Épy → Val-d’Épy
 Fusion Valfin-sur-Valouse und Vosbles → Vosbles-Valfin

2017:
 Fusion Aromas und Villeneuve-lès-Charnod → Aromas
 Fusion Cuttura und Saint-Lupicin → Coteaux du Lizon
 Fusion Dessia, Lains und Montagna-le-Templier → Montlainsia
 Fusion Les Molunes und Septmoncel → Septmoncel les Molunes
 Fusion Mallerey und Trenal → Trenal
 Fusion Coisia und Thoirette → Thoirette-Coisia
 Fusion Bourcia, Louvenne, Saint-Julien und Villechantria → Val Suran
 Fusion Bonnaud, Grusse, Vercia und Vincelles → Val-Sonnette
 Fusion Chatonnay, Fétigny, Légna und Savigna → Valzin en Petite Montagne

2016:
 Fusion Arlay und Saint-Germain-lès-Arlay → Arlay
 Fusion Arthenas, Essia und Saint-Laurent-la-Roche und Varessia → La Chailleuse
 Fusion Chazelles, L’Aubépin und Nanc-lès-Saint-Amour → Les Trois Châteaux
 Fusion La Mouille, Lézat und Morez → Hauts de Bienne
 Fusion Crançot, Granges-sur-Baume, Hauteroche und Mirebel → Hauteroche
 Fusion Lavans-lès-Saint-Claude und Ponthoux → Lavans-lès-Saint-Claude
 Fusion Esserval-Combe, Mièges und Molpré → Mièges
 Fusion Communailles-en-Montagne und Mignovillard → Mignovillard
 Fusion Chaux-des-Prés und Prénovel → Nanchez
 Fusion Florentia, Nantey, Senaud und Val-d’Épy → Val d’Épy
 Fusion Froideville und Vincent → Vincent-Froideville

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich
 Liste der Kantone im Département Jura

Weblinks 

Jura